Nedef ist der Familienname folgender Personen:

 Mihai Nedef (1931–2017), rumänischer Basketballspieler und -trainer
 Nicolae Nedef (1928–2017), rumänischer Handballspieler und -trainer